Anastasio II puede hacer referencia a:

Anastasio II (papa) (¿? - 498), fue el papa n.º 50 de la Iglesia católica de 496 a 498.
Anastasio II (emperador) (Αναστάσιος Β' Αρτέμιος, ¿? - 721), fue un emperador bizantino que gobernó el Imperio de 713 a 715.
Anastasio II de Antioquía (550 - 609), patriarca de Antioquía de la Iglesia ortodoxa.
Anastasio II de Jerusalén, patriarca de la iglesia de Jerusalén.